Тменов — фамилия. Известные носители:
 Тменов, Виталий Харитонович (1944—2005) — советский и российский историк, археолог, исследователь средневековой культуры осетин.
 Тменов, Тамерлан Русланович (1977) — российский дзюдоист.